Příjmení Whitehouse nosí více osob:

 Mary Whitehouse (1910–2001), britská aktivistka a křesťanka
 Sheldon Whitehouse (* 1955), americký demokratický politik a senátor

Související články 
 White House viz Bílý dům

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení